Die Volleyball-Europameisterschaft der Frauen 1977 fand vom 25. September bis 2. Oktober in Finnland statt. Die Spiele wurden in Tampere, Kotka, Lahti und Turku ausgetragen. Die DDR unterlag erst im Finale der Sowjetunion, die zum neunten Mal den Titel gewann.

Modus 
Die zwölf Teilnehmer wurden in der Vorrunde in zwei Sechsergruppen aufgeteilt. Die Gruppensieger und Gruppenzweiten erreichten das Halbfinale. Die anderen Mannschaften spielten um die Ränge fünf bis zwölf.

Spielplan

Vorrunde

Platzierungsspiele 
Die DDR spielte mit Katharina Bullin, Barbara Czekalla, Andrea Hahn, G. Langanki, A. Mattke, Monika Meißner, Christine Mummhardt, Helga Offen, Cornelia Rickert, G. Schrödter, Annette Schultz und Anke Westendorf.

Endstand

Qualifikation 
Finnland war als Gastgeber gesetzt. Die besten fünf Mannschaften der Europameisterschaft 1975 waren ebenfalls automatisch qualifiziert. Dies waren die Sowjetunion als Titelverteidiger, der Zweite Ungarn, der Dritte DDR, der Vierte Tschechoslowakei und der Fünfte Bulgarien.

Sechs weitere Mannschaften erreichten die Endrunde über Qualifikationsturniere. In Bari setzten sich Jugoslawien und Italien gegen Frankreich und die Türkei durch. Erfolgreich waren außerdem die bundesdeutsche Auswahl, die Niederlande, Polen und Rumänien.

Weblinks 

 Informationen der CEV (englisch)
 Ergebnisse bei Todor66 (englisch)

1977
Europameisterschaft
Sportveranstaltung in Finnland
Volleyball (Finnland)